

Onomastica 
 Merle – variante inglese del nome proprio di persona femminile Muriel

Persone 
 Foucaud du Merle (...–1315) – militare francese
 Ginette Merle (...) – ex cestista francese
 Hugues Merle (1822-1881) – pittore francese 
 Jean-Henri Merle d'Aubigné (1794-1872) – pastore protestante e storico svizzero
 Jean-Toussaint Merle (1785-1852) – drammaturgo, librettista e giornalista francese
 Olivier Merle (1965) – ex rugbista a 15 e imprenditore francese
 Robert Merle (1908-2004) – scrittore francese
 Serge Merle, in arte Serge Merlin (1932-2019)– attore francese